La Coppa di Grecia 1991-1992 è la 17ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 40 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Nazionale 1991-1992 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

Iraklio, G.S. Larissa, Īfaistos Thessalonikīs e V.A.O. ammessi direttamente al turno successivo.

Secondo turno

Terzo turno

Fase B

Tabellone

Voci correlate 
A1 Nazionale 1991-1992

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1991
Pallacanestro nel 1992
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile